Coscia ist der Familienname von: 
 Benedito Domingos Vito Coscia (1922–2008), Bischof von Jataí in Brasilien
 Gianni Coscia (* 1931), italienischer Jurist und Musiker
 Niccolò Coscia (1682–1755), italienischer Kardinal